Kuh steht für:
 weibliches Hausrind nach der ersten Kalbung, siehe Hausrind #Kuh
 weibliches geschlechtsreifes Individuum bei einigen Säugetieren, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere
 Wappentier in der Heraldik, siehe Stier (Wappentier)
 eine gleichnamige Yogastellung siehe Bidalasana und Bitilasana

Personen:
 Anton Kuh (1890–1941), österreichischer Journalist, Essayist, Erzähler und Redner
 David Kuh (1819–1879), tschechischer Journalist und Politiker 
 Emil Kuh (1828–1876), österreichischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Emil Kuh (Journalist) (1856–1912), österreichischer Journalist, Redakteur und Zeitungsherausgeber
 Ephraim Moses Kuh (1731–1790), deutscher Lyriker
 Gertrude Kuh (1893–1977), US-amerikanische Landschaftsarchitektin 
 Karl Kuh (1804–1872), deutscher Mediziner und Hochschullehrer  
 Michael Kuh (1922–1993), österreichisch-britischer Journalist, siehe Michael Stone (Journalist)
 Oskar Kuh (auch Oscar Kuh; 1858–1930), Journalist und Politiker  
 Paul Kuh-Chrobak (1863–1931), österreichischer Beamter und Politiker
 Sophie Templer-Kuh (1916–2021), deutsch-österreichische Ehrenvorsitzende der Otto Gross Gesellschaft
 Wilhelm Kuh (1886–nach 1945), deutscher Maler

KUH steht als Abkürzung für:
 Korean Utility Helicopter, südkoreanischer Mehrzweckhubschrauber, siehe KAI Surion
 Flughafen Kushiro in Japan (IATA-Code)

Siehe auch:

 Die Kuh
 Zeche Kuh, Steinkohlenbergwerk in Hattingen-Niederstüter
 Heilige Kuh, religiöser Begriff
 Bunte Kuh 
 Blinde Kuh (Begriffsklärung)
 KU
 Kou

Abkürzung